El apellido, de origen senegalés, Diouf puede referirse a:

Deportistas
El Hadji Diouf (15 de enero de 1981), futbolista senegalés.

Mame Tacko Diouf (17 de octubre de 1976), atleta senegalés.
Mame Biram Diouf (16 de diciembre de 1987), futbolista senegalés.
Michel Diogoye Diouf (19 de abril de 1989), jugador de baloncesto senegalés.
Michel Diouf (4 de marzo de 1990), jugador de baloncesto senegalés.
Pape Paté Diouf (4 de abril de 1986), futbolista senegalés.

Otros personajes ilustres
Abdou Diouf (7 de septiembre de 1935), político senegalés, ex Primer Ministro.
Élage Diouf, músico y compositor de origen senegalés.
Dr. Jacques Diouf (1 de agosto de 1938), exdirector General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Ibra Diouf, político sengalés, miembro del Parlamento Panafricano.
Mamadou Diouf, historiador senegalés, director del Institute for African Studies.
Mouss Diouf (1964-2012), actor franco-senagalés.
Nafissatou Dia Diouf (11 de septiembre de 1973), escritora senegalesa en francés.
Ngalandou Diouf (1875-1941), primer funcionario electo africano en el África Occidental Francesa.
Pape Diouf (1951-2020), periodista y expresidente del Olympique de Marsella.
Sylviane Diouf, escritor e historiador senegalés.